Brani musicali al numero uno in Italia – lista delle canzoni al numero uno del 2008
 Brani musicali al numero uno in Italia – lista delle canzoni al numero uno del 2009
 Brani musicali al numero uno in Italia – lista delle canzoni al numero uno del 2010
 Brani musicali al numero uno in Italia – lista delle canzoni al numero uno del 2011
 Brani musicali al numero uno in Italia – lista delle canzoni al numero uno del 2012
 Brani musicali al numero uno in Italia – lista delle canzoni al numero uno del 2013
 Brani musicali al numero uno in Italia – lista delle canzoni al numero uno del 2014
 Brani musicali al numero uno in Italia – lista delle canzoni al numero uno del 2015
 Brani musicali al numero uno in Italia – lista delle canzoni al numero uno del 2016
 Brani musicali al numero uno in Italia – lista delle canzoni al numero uno del 2017
 Brani musicali al numero uno in Italia – lista delle canzoni al numero uno del 2018
 Brani musicali al numero uno in Italia – lista delle canzoni al numero uno del 2019
 Brani musicali al numero uno in Italia – lista delle canzoni al numero uno del 2020
 Brani musicali al numero uno in Italia – lista delle canzoni al numero uno del 2021
 Brani musicali al numero uno in Italia – lista delle canzoni al numero uno del 2022
 Brani musicali al numero uno in Italia – lista delle canzoni al numero uno del 2023